Die Aussteuerungsautomatik, auch Automatische Aussteuerung oder Aussteuerungsregelung, ist in der Tontechnik eine elektronische Baugruppe, die bei einem Audiosystem, z. B. einem Tonaufzeichnungsgerät, selbsttätig eine Aussteuerung innerhalb des Dynamikbereiches vornimmt. 

Im Gegensatz dazu steht die manuelle Aussteuerung, die per Hand am Aussteuerungsregler unter Kontrolle des Aussteuerungsmessers eingestellt wird. 

Es gibt analoge und digitale Aussteuerungsregelschaltungen. Ein Beispiel für ein Gerät mit analoger Aussteuerungsautomatik ist der Kassettenrecorder. Moderne digitale Speicherrekorder besitzen je nach Ausführung zusätzlich oder ausschließlich eine Automatik.

Vorteile 
Der Vorteil der Automatik ist die absolute Übersteuerungssicherheit.

Nachteile 
Nachteile sind eine unter Umständen unerwünschte Dynamikkompression, sowie ein nachwirkendes Wegdrücken der Lautstärke bei kurzzeitigen Schallereignissen. Bei analogen Systemen treten zusätzliche nichtlineare Verzerrungen auf.

Siehe auch 
Automatische Verstärkungsregelung
Kompressor (Signalverarbeitung)

Elektronische Schaltung